FGI est un sigle qui peut désigner :
 Forum sur la gouvernance de l'Internet, un forum de dialogue sur la gouvernance de l'internet.

FGI est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à Fagali'i, Samoa.

Code IATA des aéroports